Максимилиан фон Гогенберг (; , дворец Бельведер,  — , ) — австрийский аристократ, герцог фон Гогенберг в 1914—1919 годах. Глава дома Гогенбергов.

Биография 

Герцог Максимилиан Карл Франц Михаэль Губерт Антон Игнатиус Иосиф Мария фон Гогенберг — средний из троих детей наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги Софии Хотек. Вследствие морганатического брака родителей Максимилиан и его братья и сестра были лишены прав на престол. После убийства родителей в 1914 году дети эрцгерцога были переданы на воспитание тётке по материнской линии графине Генриетте Хотек. Император Франц Иосиф I принял сирот лишь однажды. После смерти родителей Максимилиан как перворождённый получил титул герцога и стал главой дома Гогенбергов.

В 1919 году по особому закону новой Чехословацкой республики братья Гогенберги были высланы в Австрию. Максимилиан по окончании шотландской гимназии в Вене учился на юриста. В 1926 году защитил докторскую диссертацию в Грацском университете и в том же году женился на графине Боне фон Вальдбург цу Вольфегг и Вольдзее. Максимилиан занимался юриспруденцией и управлял имуществом семьи. Как и его брат, он выступал с монархических позиций и поддерживал тесные контакты с Отто фон Габсбургом.

14 мая 1938 года Максимилиан и его младший брат Эрнст, выступившие за независимость Австрии и против аншлюса с Германской империей, были арестованы и отправлены в концентрационный лагерь в Дахау. Будущий федеральный канцлер Леопольд Фигль вспоминал, что братья стойко сносили все унижения заключения и по-товарищески относились к другим узникам. Благодаря ходатайствам жены перед Германом Герингом Максимилиан был освобождён через полгода заключения, а Эрнст был переведён в другой концентрационный лагерь и вернулся домой только в 1943 году. После освобождения Максимилиан был помещён под домашний арест в замке Артштеттен, а имущество семьи было конфисковано.

После войны с согласия советских оккупационных властей Максимилиан был избран бургомистром Артштеттена и занимал эту должность два срока подряд. Много лет Максимилиан был представителем Отто фон Габсбурга на переговорах о судьбе имущества Габсбургов с австрийским правительством.

Максимилиан Гогенберг умер от последствий пребывания в заключении и был похоронен в склепе церкви при Артштеттенском замке в Нижней Австрии рядом со своими родителями.

Семья 
16 ноября 1926 года в Вольфегге Максимилиан женился на графине Елизавете Боне Вальдбургской (1904—1993), дочери Максимилиана Вальдбургского. В браке родились:
 Франц Фердинанд (1927—1977), женат на принцессе Елизавете Люксембургской (1922—2011), старшей дочери великой герцогини Шарлотты Люксембургской
 Георг (1929—2019), австрийский дипломат, женат на Элеоноре Ауэршперг-Бройннер (1928—2021)
 Альбрехт (1931—2021), женат на графине Леонтине фон Кассис-Фараоне (род. 1933)
 Иоганнес (1933—2003), женат на Елизавете Майлингер-Рерль (род. 1947)
 Петер (1936—2017), женат на Кристине-Марии Майлингер-Рерль (род. 1945)
 Герхард (1941—2019)

Предки

Примечания

Литература 
 Munzinger: Internationales Biographisches Archiv 09/1962 vom 19. Februar 1962
 Lucian O. Meysels: Die verhinderte Dynastie. Erzherzog Franz Ferdinand und das Haus Hohenberg. Molden, Wien 2000, ISBN 3-85485-051-4.

Мэры городов Австрии
Заключённые концлагеря Дахау
Кавалеры ордена Золотого руна
Максимилиан